Ца́ндер ( «судак») — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Цандер, Бенджамин (род. 1939) — американский дирижёр.
 Цандер, Вильгельм (1911—1974) — штандартенфюрер СС.
 Цандер, Генрих Давид Фридрих (1800—1876) — немецкий пастор и орнитолог.
 Цандер, Йонас Густав Вильгельм (1835—1920) — шведский физиотерапевт, основоположник механотерапии.
 Цандер, Лука-Милан (род. 1995) — немецкий футболист.
 Цандер, Ольга Михайловна (род. 1946) — белорусская спортсменка.
 Цандер, Отто (1886—1938) — немецкий шахматист и шахматный функционер.
 Цандер, Роберт (1892—1969) — немецкий ботаник.
 Цандер, Томас (1967) — немецкий борец греко-римского стиля.
 Цандер, Фридрих Артурович (1887—1933) — конструктор ракетной техники.
 Цандер, Хольгер (род. 1943) — немецкий гребец-байдарочник.
 Цандер, Эрих (1905—1991) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1936 годв.

Топоним 
 Цандер — кратер на обратной стороне Луны, названный в честь Ф. А. Цандера.